Рутс:

Персоналии 
 Рутс — наследственный баронский титул в системе пэрства Соединённого королевства.
 Рутс, Иоганн Георг Валентин (1825—1905) — немецкий художник-пейзажист.
 Рутс, Фред (1923—2016) — канадский геолог, полярный исследователь.

Другое 
 Рутс-рок — жанр рок-музыки.

См. также